Bullertjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bullertjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, 
Bullertjärnen, Jämtland, sjö i Krokoms kommun, 
Bullertjärnen, Lappland, sjö i Lycksele kommun,  (16,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn